Die Abkürzung ODF steht für:
 ODF – Fernsehen für Ostbrandenburg, einen regionaler Fernsehsender
 OpenDocument Format, ein Dateiformat
 Optical Distribution Frame, ein Verteilelement für Lichtleitkabel
 Orientation Distribution Function, dt. Orientierungsdichteverteilungsfunktion (OVF), eine mathematische Beschreibung für vielkristalline Festkörper
 Osteoclast Differentiation Factor, siehe RANK-Ligand

Die Abkürzung OdF steht für:
 Opfer des Faschismus

Abkürzung